Józef Cieszkowski (górnik)
 Józef Cieszkowski (oficer)